Grünefeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Grünefeldt (* 1941), deutscher Kunstturner
 Hans-Otto Grünefeldt (1915–1991), Programmdirektor des Hessischen Rundfunks
 Maria Mucke-Grünefeldt (1919–2018), deutsche Sängerin, Ehefrau von Hans-Otto Grünefeldt